Това е списък на градовете в Северна Македония.

Съвременни градове

Преброявания на населението 
Списък на градовете по численост на населението според преброяванията през годините (подредени по азбучен ред):

Оценки на населението 
Списък на градовете по численост на населението към дата и година, според данни на Държавният институт за статистика:

Исторически градове 
 Дойран
 Лихнида
 Просек
 Скупи
 Стипион
 Стоби
 Таврезиум
 Хераклея Линкестис

Източници

Външни препратки 
 Статистически институт на Македония
 Данни от преброяването през 2002
 World Gazetteer - Актуални данни

 
Македония